

Armature 
 Corazza – indumento protettivo usato nei combattimenti militari
 Corazzatura – protezione fatta con vario tipo di materiali su un veicolo terrestre o marino o aereo

Persone 
 Alberto Corazza (1930-1967) – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Aldo Corazza (1878-1964) – pioniere dell'aviazione italiano
 Andrea Carlo Corazza (1923) – ex calciatore italiano, di ruolo portiere
 Anna Maria Corazza Bildt (1963) – politica svedese di origine italiana
 Antonella Corazza (1965) – ex canottiera italiana
 Antonio Corazza (1929-1980) – pittore e scenografo italiano
 Aroldo Corazza (1906–...) – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Gino Corazza  (1894-1959) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Livio Corazza (1953) – vescovo italiano
 Sebastián Corazza (1981) – ex giocatore di calcio a 5 argentino 
 Simone Corazza (1991) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Vincent Corazza – (1972) attore e doppiatore statunitense

Altro 
 Corazza – cognome italiano
 Corazza o polmone d'acciaio – respiratore ad azione esterna
 Corazza – azienda italiana per la costruzione di macchine confezionatrici 
 Corazza – personaggio dei fumetti della Marvel Comics